Andrij Herasymenko, ukr. Андрій Герасименко
 Andrij Herasymenko (ur. 1981) – ukraiński piłkarz
 Andrij Herasymenko (ur. 1987) – ukraiński piłkarz